Comté de King peut faire référence à :

 Comté de King, ancienne circonscription électorale fédérale de l’Île-du-Prince-Édouard au Canada ;

 Comté de King, comté situé dans l'État du Texas ; 
 Comté de King, comté situé dans l'État de Washington ;

 King’s County, ancien nom du comté d'Offaly, en Irlande.